Евгéния Ю́рьевна Увáркина (род. 30 мая 1974, Омсукчан, Магаданская область, РСФСР, СССР) — глава администрации города Липецка с 1 апреля 2019 года, первая женщина — глава города Липецка.

Биография 
Родилась 30 мая 1974 года в поселке городского типа Омсукчан Омсукчанского района Магаданской области.

В 1977 году с семьёй переехала в город Липецк. В 1999 году окончила Международный независимый социальный университет (Москва) по специальности «Менеджмент». В 2002 году прошла курсы повышения квалификации в Институте менеджмента, маркетинга и финансов (Менеджмент организации). В 2016 году окончила Липецкий эколого-гуманитарный институт по специальности «Государственное и муниципальное управление».

В 1997 году Евгения Юрьевна основала сельскохозяйственную компанию «ТРИО». Занимала должности Председателя Совета Директоров Ассоциации сельхозтоваропроизводителей Липецкой области, руководителя наблюдательного Совета СПССК «Объединенные производители молока».

С марта 2017 по июнь 2019 года — член Общественной палаты Российской Федерации. Была Председателем Комиссии по развитию агропромышленного комплекса и сельских территорий.

29 марта 2019 года глава администрации Липецка Сергей Иванов назначил Евгению Уваркину первым заместителем. С 1 апреля 2019 года исполняла обязанности главы. 25 июня 2019 года вступила в должность мэра Липецка.

Имеет рейтинг около 7%.

Жители города собирают подписи за ее отставку .

Личная жизнь 
Замужем, шестеро детей: два сына и четыре дочери.

Награды 
 Почетный знак «За заслуги перед Тербунским районом».
 Звание «Почётный работник агропромышленного комплекса России».
 Благодарность Министерства сельского хозяйства Российской Федерации.
 Благодарность Министерства экономического развития Российской Федерации.
 Почетные грамоты Главы Администрации Липецкой области.

Примечания 

1000-7

Ссылки 
 Биография мэра Липецка — Уваркиной Евгении Юрьевны

Главы администрации Липецка
Члены Общественной палаты России (2014—2017)
Члены Общественной палаты России (2017—2020)